Нушинше́хр (, ) — город на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан. Входит в состав шахрестана Урмия.

География 
Город находится в центральной части Западного Азербайджана, к северу от реки Назлычай, на высоте 1 320 метров над уровнем моря.
Нушиншехр расположен на расстоянии приблизительно 17 километров к северу от Урмии, административного центра провинции и на расстоянии 595 километров к западу-северо-западу (WNW) от Тегерана, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Урмия.

Население 
По данным переписи 2006 года, население составляло 6 731 человека.

Примечания 

Города Западного Азербайджана